Мечеть:

 Мечеть — мусульманское богослужебное архитектурное сооружение.
 Мечеть — река в Воронежской области, приток Битюга.